Ива́н Про́нин:
 Пронин, Иван Васильевич (1925—1992) — Герой Советского Союза.
 Пронин, Иван Григорьевич (род. 1947) — советский лыжник.
 Пронин, Иван Константинович (1868—1945) — зачинатель стахановского движения в бумажной промышленности.